Luis Miguel – cantante pop messicano
 Luis Miguel – album di Luis Miguel del 2010
 Luís Miguel – ex calciatore angolano, nato nel 1971
 Luís Miguel – ex calciatore portoghese, nato nel 1972
 Luis Miguel - La serie – serie televisiva del 2018